Bloomfield může být:

příjmení
 Leonard Bloomfield (1887–1949), americký lingvista
 Michael Bloomfield (* 1959), americký astronaut
 Mike Bloomfield (1943–1981), americký kytarista
 Robert Bloomfield (1766–1823), anglický básník
 Theodore Bloomfield (1923–1998), americký dirigent

zeměpisný název
 Bloomfield (Connecticut)
 Bloomfield (Iowa)
 Bloomfield (Michigan)
 Bloomfield (New Jersey)

další významy
 Bloomfield (film), britský film z roku 1971

Anglická příjmení